Белебеевский педагогический колледж — государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования, расположенное в городе Белебей Республики Башкортостан.

История 
В 1914 году в Уфе открыта Уфимская чувашская учительская семинария, которую 1 ноября 1918 года возглавил организатор народного просвещения П. М. Миронов.

В 1920 году на базе учительской семинарии открыты русский и татарский трёхгодичные педагогические курсы, в 1922 году преобразованные в Приуральский чувашский педагогический техникум.

В 1930 году техникум переведён в город Белебей — центр компактного проживания чувашского населения Башкирской АССР.

В 1940 году техникум объединён с Белебеевским татарским педагогическим техникумом в Белебеевский татаро-башкирский педагогический техникум.

В 1941 году образовательное учреждение получило наименование Белебеевское педагогическое училище.

С 1969 года носило почётное наименование Белебеевское педагогическое училище имени 50-летия ВЛКСМ.

В 2001 году училище реорганизовано в государственный педагогический колледж (учредитель — Министерство образования Республики Башкортостан).

В здании колледжа, построенном в 1912 году и являющемся памятником архитектуры, ежегодно проводится межрегиональный фестиваль «Родники вдохновения», вручается литературная премия имени Фатыха Карима.

Специальности 
В колледже реализуются государствкенные образовательные программы среднего профессионального образования:
 «Преподавание в начальных классах» с присвоением выпускникам квалификации «Учитель начальных классов»;
 «Дошкольное образование» с присвоением выпускникам квалификации «Воспитатель детей дошкольного возраста»;
 «Коррекционная педагогика в начальном образовании» с присвоением выпускникам квалификации «Учитель начальных классов и начальных классов
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования».

Обучение осуществляется в очной (по всем специальностям) и заочной (по программе «Дошкольное образование») формах.

Условия обучения 
В распоряжении обучающихся имеются:
 библиотека с фондом свыше 7,5 тысяч томов;
 читальный зал с выходом в «Интернет»;
 оборудованный спортивный зал;
 кабинеты информационно-вычислительной техники;
 столовая на 100 мест;
 студенческое общежитие на 450 мест;
 предметные и досуговые кружки, спортивные секции, творческие и педагогические мастерские.

Известные преподаватели и выпускники 
В техникуме трудились кандидат сельскохозяйственных наук С. С. Умов, заслуженный деятель науки Узбекистана, профессор А. С. Ефимов, организатор пионерского движения Г. А. Акимов.

Среди выпускников — поэт-фронтовик, классик татарской поэзии Фатых Карим, заслуженный художник Чувашии И. Т. Григорьев, Герои Советского Союза П. Е. Васильев и К. Д. Андреев, физик-ядерщик, кандидат технических наук Т. Г. Фёдоров, организатор Дома-музея К. В. Иванова, краевед П. Н. Кудряшев, писатели И. Н. Давыдов-Ирхи и Ф. Н. Вуколов-Эрлик, редактор фронтовых газет И. Т. Гурьев, доктор физико-математических наук Ф. П. Васильев, доктор исторических наук, академик Ю. Н. Никифоров, доктор биологических наук В. Ю. Горбунова, кандидат филологических наук Ю. М. Виноградов.

Литература 
 Аминев Т. И. Красна изба не углами, или Сердца, отданные детям. — Белебей, 1994.

Ссылки 
 Дыхание времени // Статья в газете «Республика Башкортостан»
 Башкирская энциклопедия

Педагогические колледжи России
Средние специальные учебные заведения Башкортостана
Учебные заведения Белебея